Als Langlieger bezeichnet man:

 eine besondere Form eines Liegerades: siehe Langlieger (Fahrrad)
 einen Patienten, der besonders lange im Krankenhaus liegt: siehe Langlieger (Krankenhauswesen)